La temporada 1994 del Campeonato Británico de Turismos fue la 37.a edición de dicho campeonato. Comenzó en Thruxton en abril y finalizó en Donington Park en septiembre.

Clasificaciones

Campeonato de Pilotos

Referencias

Enlaces externos 
 Resultados completos

Deportes de motor en 1993
Temporadas del Campeonato Británico de Turismos